Kampen je lahko:
 Kampen, Nemčija 
 Kampen, Overijssel
 Kampen, Zeeland 
 Kampen, Friesland 
 Kampen, Norveška